Général Debeney peut faire référence à deux généraux français : 
 Marie-Eugène Debeney (1864-1943), général de la Première Guerre mondiale ;
 Victor Debeney (Marie-Cyrille-Victor Debeney, 1891-1956), fils du précédent, général de division qui fut chef du secrétariat du Maréchal Pétain pendant le régime de Vichy.

Lien externe